VJ kan syfta på:

 Vecko-Journalen, en svensk veckotidning 1910–1980.
 Video jockey, någon som jobbar som diskjockey, s.k. DJ, fast använder sig även av visuella medel.
 Vetlanda Järnvägar, en sammanslagning av bolagen Hvetlanda-Sävsjö Järnväg och Hvetlanda-Målilla Järnväg.